Martinson est un nom de famille anglo-saxon, germanique et scandinave qui signifie littéralement « fils de Martin ».

 Harry Martinson (1904-1978), écrivain et poète suédois
 Leslie H. Martinson (1915-2016), réalisateur, producteur et scénariste américain
 Nick L. Martinson, scénariste américain
 Sergueï Martinson, acteur soviétique
 Steve Martinson, joueur de hockey américain (Red Wings de Détroit et Canadiens de Montréal)

Homonymie de patronyme